Ferrissia parallela är en snäckart som först beskrevs av Samuel Stehman Haldeman 1841.  Ferrissia parallela ingår i släktet Ferrissia och familjen Ancylidae. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sötvattenslungsnäckor
parallela